Лэ́ндис () — фамилия. Известные носители:
 Лэндис, Джесси Ройс (1904—1972) — американская актриса
 Лэндис, Джон (род. 1950) — американский кинорежиссёр
 Лэндис, Дэвид (1924—2013) — американский экономист
 Лэндис, Кэрол (1919—1948) — американская актриса
 Лэндис, Майкл (род. 1972) — американский актёр
 Лэндис, Флойд (род. 1975) — американский велогонщик